Образование в Чехии регулируется законом "Об образовании". Образование разделяется на 3 уровня: основное, среднее и высшей образование.

Дошкольное образование 

В добровольном порядке с 3 до 6 лет родители отдают ребенка в детский сад ().

Базовая школа 

Базовое школьное образование () обеспечено сетью средних школ (), в которые родители обязаны отдавать своих детей для получения обучения в течение 9 лет, что, как правило, происходит с 6 до 15 лет.

Старшая школа 

По окончании 9-летней средней школы, в 15 лет чешские подростки переходят на ступень старшей школы (), которое может осуществляться в различных формах:
 Среднее школьное образование () - 1-2 года в старшей школе ()
 Среднее профессиональное образование () - 2-3 года в среднем специальном училище ()
 Среднее образование с получением матуриты () - 4 года в гимназии () или средней специальной школе ()

Высшая школа 

Чехия имеет богатые традиции высшего образования, первый на территории Чехии университет, Карлов университет, был открыт в 1348 году и является старейшим к востоку от Сорбонны. Чешский технический университет был основан в 1707 году как первый в мире обособленный технический вуз. В настоящее время в Чехии действуют 26 государственных вузов, 2 ведомственные высшие школы (полиции и министерства обороны) и 48 частных высших учебных заведений различного типа. Обучение в государственных вузах на чешском языке является полностью бесплатным, на студентов ложится лишь обязанность по оплате проживания и питания, хотя общежития и столовые в кампусах получают дотации от государства и поэтому студенты оплачивают лишь часть стоимости.

Правом поступления в вузы обладают выпускники чешских гимназий или средних специальных школ с "матуритой" (выпускной экзамен). Абитуриенты из стран СНГ обязаны пройти процесс "нострификации"  своего аттестата или диплома колледжа, так как школьная программа в Чехии длится 13 лет и есть отличия в часах обучения и программах. В стране обучается 390 тыс студентов, из которых 40 тыс иностранные граждане. Примерно 12,5 тыс чешских студентов учатся за границей.

Иностранцы в чешских вузах 
Чешская система образования предоставляет равные возможности как для граждан Чехии, так и иностранцев. Это касается всех этапов образования, включая высшее, для поступления достаточно знания языка на уровне В1-B2 CEFR, наличия нострификации полученного за рубежом образования и сдачу вступительных экзаменов. 

Университеты Чехии делятся на частные и государственные. Главные различия между ними - требования к поступлению и стоимость получения образования:
 в государственных вузах Чехии от иностранцев требуют нострифицированный диплом или аттестат, знание чешского языка и серьезные вступительные экзамены по профильным предметам. В государственных университетах обучение на чешском языке бесплатное для всех абитуриентов. 
 в частных университетах Чехии - часто не требуют вступительных экзаменов, а обучение всегда платное - и на чешском, и на английском языке (в среднем от 2000 евро в год и выше).
Поступив в одно из высших учебных заведений Чехии можно подать заявление на предоставление долгосрочной визы с целью обучения. Это позволяет легально находиться на территории Чехии сроком до одного года с возможностью продления визы на месте.

Стипендии в чешских университетах 
Помимо бесплатного образования в государственных университетах, чешские ВУЗы предоставляют возможность получать стипендию. Есть несколько основных видов стипендий: стипендия за успеваемость; мотивирующая стипендия; целевая стипендия или ректорская; социальная стипендия; стипендия на проживание (предоставляется всем иностранцам); стипендия для обучения за границей; внутренние программы поощрения.

Примечания